Jasmine Sepandj (ur. 5 kwietnia 1995) – kanadyjska skoczkini narciarska, reprezentantka Altius Nordic Ski Club.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 9 grudnia 2011 w Notodden podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 74,0 m na skoczni normalnej.

30 grudnia 2010 została indywidualną wicemistrzynią Kanady w skokach narciarskich. Po skokach na odległość odpowiednio 75,5 i 68,5 metra, przegrała z Charlotte Mitchell o 37,5 punktu i o 34,5 punkty wygrała z Taylor Henrich.

23 lutego 2012 wystartowała w mistrzostwach świata juniorów w Erzurum. W konkursie indywidualnym zajęła 38. miejsce.

W sezonie 2012/2013 uplasowała się na dziewiętnastym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet. W pierwszym konkursie, w Oberwiesenthal, zajęła 28. miejsce, a w kolejnych trzech – w Örnsköldsvik zajmowała odpowiednio – 15., 16. i 16. miejsce.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Mistrzostwa Kanady

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kanadyjskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1995